VRG ou VR-G est un code, qui signifie :
 VRG, Varig (Brésil), selon le code OACI des compagnies aériennes ;
selon le code AITA des compagnies aériennes, Varig a pour code RG ;
 VR-G, .

Code